

Дубраве — населений пункт в дистрикті Брчко.
 Дубраве — населений пункт в муніципалітеті Гламоч.
 Дубраве — населений пункт в громаді Градішка, регіон Баня-Лука.
 Дубраве — населений пункт в громаді Кіселяк.
 Дубраве — населений пункт в громаді Тесліч.
 Дубраве — населений пункт в громаді Яйце.
 Дубраве Горнє — населений пункт в громаді Живініце.
 Дубраве Донє — населений пункт в громаді Живініце.

Дубраве — населений пункт в Дубровницько-Неретванській жупанії у складі громади Поєзер'є.
 Дубраве — населений пункт в Карловацькій жупанії у складі міста Слунь.
 Горнє Дубраве — населений пункт в Карловацькій жупанії у складі міста Огулин.
 Донє Дубраве — населений пункт в Карловацькій жупанії у складі міста Огулин.

Також 
 Дубрава (значення)